Златни гран при Шангаја 2016. је други од 14 атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2016. Одржан је 14. маја 2016. на стадиону Шангај у Шангају.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +8.

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

100 м 
Ветар 0,0 м/с

800 м

5.000 м

110 м препоне

400 м препоне

Скок мотком

Скок удаљ

Бацање кугле

Бацање копља

Жене

200 м 
Ветар +0,7 м/с

400 м

1.500 м

3.000 м препреке

Скок увис

Скок удаљ

Бацање диска

Остали резултати

Мушкарци

Скок увис

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ

Златни гран при Шангаја
ИААФ Дијамантска лига 2016.